Silver Hill kan syfta på följande platser:

USA 

 Silver Hill, Maryland, ort, Prince George's County, 
 Silverhill, Alabama, Greene County, 
 Silver Hill, Albuquerque, stadsdel,